Formel E 2023-23 er 2022-23 sæsonen af verdensmesterskabet i Formel E. Det er niende gang, at mesterskaberne bliver afholdt. Der er elve deltagende hold og toogtyve kørere. Sæsonen begyndte den 14. januar 2023 på Autódromo Hermanos Rodríguez i Mexico, og vil slutte den 30. juli 2022 i ExCeL i London.

Sæsonkalender

Hold og kørere

Resultater

ePrix

Kørermesterskabet

Holdmesterskabet

Referencer

Eksterne henvisninger 

Formel E-sæsoner